Denning puede referirse a lo siguiente:

 Denning (cráter lunar), un cráter de la Luna terrestre;
 Denning (cráter marciano), un cráter del planeta Marte;
 Denning (Arkansas), un pueblo en el condado de Franklin;
 Denning (Nueva York), un pueblo en el condado de Ulster;